Бабина ријека
 Бабина Ријека
 Етно село Бабина река